Croazia
 Porta Marina (Lučka vrata) a Zara
 Grecia
 Porta Marina a Rodi
 Italia
 Porta Marina a Barletta
 Porta Marina a Civitanova Marche
 Porta Marina a La Spezia
 Porta Marina a Lapedona
 Porta Marina a Loreto
 Porta Marina a Mondaino
 Porta Marina ad Ostia antica
 Porta Marina ad Ostra
 Porta Marina negli Scavi di Pompei
 Porta Marina a Recanati
 Porta Marina a Saludecio
 Porta Marina a Sant'Elpidio a Mare
 Porta Marina sull'isola di Ortigia a Siracusa
 Porta Marina a Ventimiglia